Apropa Cultura és un projecte socioeducatiu dels equipaments culturals de Catalunya. Aquests ofereixen part de la seva programació a centres i associacions que treballen amb persones en situació de discriminació i risc d'exclusió social. La iniciativa va néixer a L'Auditori durant la temporada 2005-2006, sota el nom L'Auditori Apropa, que proposava un programa socioeducatiu on els col·lectius en risc d'exclusió social podien assistir a concerts de quasi tota la programació de L'Auditori al preu de 3 euros. Més tard, s'ampliava la iniciativa a col·lectius socials i al món de la salut, que podien també accedir a una oferta gran d'espectacles a preus reduïts.

A partir de la temporada 2010-2011, L'Auditori ofereix aquest plantejament a altres equipaments culturals de la ciutat, canviant el nom a 'Apropa Cultura', amb ofertes no només de música, sinó també dansa, teatre i circ, amb la implicació d'equipaments com el Teatre Nacional de Catalunya, el Mercat de les Flors i el Teatre Lliure. Dos anys més tard, ja hi participen 25 teatres i institucions d'arreu de Catalunya que ofereixen més de 15.000 localitats a preus reduïts a més de 300 espectacles. Durant la temporada 2013-2014, ampliaven, a més a més, a museus i sales d'exposició, engreixant així una variada oferta cultural. Actualment compta amb 55 equipaments implicats.

Referències

Enllaços externs 
 Publicació de Bones Pràctiques de Responsabilitat Social de Respon.cat (Iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya) 
 Catàleg europeu de bones pràctiques “Culture for Cities and Regions” de projectes d'inversió cultural que contribueixen al desenvolupament d'una ciutat o regió (en anglès) 
 Pàgina web d'Apropa Cultura

Generalitat de Catalunya